Armida (ve francouzštině Armide) je postava bájné muslimské kouzelnice, hrdinky z eposu Torquata Tassa Osvobozený Jeruzalém (1580) z doby první křížové výpravy. Její příběh tragického milostného vztahu ke křesťanskému rytíři Rinaldovi byl často umělecky zpracován 

 hudebními skladateli jako opera
 Armida – dílo Claudia Monteverdiho z roku 1627 (ztraceno),
 Armide (Lully) – dílo Jeana Baptista Lullyho z roku 1686,
 Armida – kouzelnice v opeře Rinaldo od Georga Friedricha Händela z roku 1711,
 Armida – dílo Giuseppe Sartiho z roku 1711,
 Armida v egyptském táboře – dílo Antonia Vivaldiho na libreto Giovanniho Palazziho z roku 1718,
 Armida abbandonata - dílo Niccola Jommelliho z roku 1770,
 Armida (Salieri) – dílo Antonia Salieriho z roku 1771, 
 Armida (Sacchini) - dílo Antonia Sacchiniho z roku 1772, revidováno roku 1780 pod titulem Rinaldo
 Armide (Gluck) – dílo Christopha Willibalda Glucka z roku 1777,
 Armida (Mysliveček) – dílo Josefa Myslivečka z roku 1779,
 Armida (Haydn) – dílo Josepha Haydna z roku 1784,
 Armida - dílo Giuseppe Sartiho z roku 1786,
 Armida (Rossini) – dílo Gioacchina Rossiniho z roku 1817,
 Armida (Dvořák) – dílo Antonína Dvořáka z roku 1903,
 Armida - dílo skladatelky Judith Weirové z roku 2005.

jako balet
 Renaud et Armide -  balet Jeana.Georgese Noverrea (1727-1810), hudba Jean-Joseph Rodolphe (1730-1812), kolem roku 1760,
 Armida – balet Cesara Pugniho z roku 1855.

na obrazech malířů
 Annibale Carracci, 1601
 Giovanni Lanfranco Rinaldo opouští Armidu, (1614)
 Cesare Dandini (1635)
 Domenico Frilli Croci (1621-1624)
 David Teniers II., Armida se loučí s Rinaldem, 1628-1630 
 Nicolas Poussin, Armida v objetí s Rinaldem (1629)
 Cesare Dandini (1635)
 Jacques Blanchard (před 1638)
 Willem van Mieris (1709)
 Sebastiano Conczo (1725-30)
 Givanni Battista Tiepolo, Armida nachází spícího Rinalda (1742-1745)
 Francesco Hayez, Armida se spícím Rinaldem (1812-1813)
 [[Karl Ferdinand Sohn], Armida v objetí s Rinaldem] (1828)
 Marie Spartalli Stillmann, Armida s růží ze své zahrady (1894)

v plastice zejména v keramice nebo porcelánu od sklonku 18. století
 Manufaktura v Lunéville: SousošíArmidy s Rinaldem, fajáns, závěr 18. století

další významy 
 Armida (hrušeň) – kultivar ovocného stromu, druhu hrušeň obecná z čeledi růžovitých. 
 514 Armida - planetka na oběžné dráze Slunce
 Aculepeira armida - druh pavouka rodu Aculepeira

Vyobrazení Armidy s Rinaldem